Jag heter Stelios – film svedese del 1972 diretto da Johan Bergenstråhle, intitolato in inglese Foreigners
 Foreigner – gruppo musicale anglo-statunitense
 Foreigner – album di Cat Stevens del 1973
 Foreigner – album dei Foreigner del 1977
 Foreigners – lavoro teatrale di Frederick Lonsdale